Кноппер — фамилия. Известные носители:
 Кноппер, Клаус (род. 1968) — немецкий инженер-электрик; разработчик свободного программного обеспечения, создатель популярного дистрибутива Knoppix.
 Кноппер, Ришард (род. 1977) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции полузащитника.